Наранхал Понијенте има више значења:

 Наранхал Понијенте (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Наранхал Понијенте (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику